Кобилецький — слов'янське прізвище, має жіночу форму Кобилецька. Відомі носії:
 Кобилецький Володимир Романович (1977—2022) — матрос Військово-морських сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Кобилецький Іван (1916—1986) (нар.?, с. Ясениця-Сільна, нині Дрогоб. р-ну Львів. обл. — 21.01.1945, Відень) — правознавець, громадсько-політичний діяч.
 Кобилецький Іван Іванович(1916—1986) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946),
 Кобилецький Микола Мар'янович (нар. 1962) — український правник, педагог. Доктор юридичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Кобилецький Юрій Свиридович (1905—1987) — український радянський письменник та літературознавець, доктор філологічних наук (1973), професор (1961).
 Кобилецький Ярослав Володимирович (1928—1997) — репресований за зв'язки з українським повстанським рухом. Член-засновник підпільної організації «Об'єднання» в м. Інта Комі АРСР, референт пропаганди.

 Кобилецький Гук — водоспад в Українських Карпатах, при південний відногах масиву Свидовець.
 Кобилецький перевал — перевал в Українських Карпатах.
 Кобилецька Поляна — селище міського типу Рахівського району Закарпатської області.
 Кобилецька Поляна (курорт)

Примітки 

Слов'янські прізвища